Janua - Museo delle Streghe è un museo di Benevento, dedicato alla figura delle streghe e delle janare. Il museo è ospitato all'interno di Palazzo Paolo V.

Storia del museo 
Janua è il primo Museo multimediale permanente sulle Streghe, nato nell’ambito del Progetto “per terre, per bellezza, per santità” cofinanziato da Fondazione con il Sud, ideato e realizzato dall’Ar.eCa.S.C.a.r.l. – Onlus e dalla Cooperativa I.D.E.A.S.

La prima Sezione del Museo delle Streghe è stata inaugurata il 23 giugno del 2017, con un’installazione immersiva permanente dal titolo “Janare, le Streghe di Benevento”.

La collezione 
Il museo, impostato in modo divulgativo, consta di una proiezione. Un’installazione regala al pubblico un viaggio alla scoperta della storia, dell’arte, delle tradizioni e delle leggende di Benevento e del Sannio. A questa sezione si affianca un’area espositiva dal titolo "Sanare e Scongiurare – Le Erbe di Janua", un percorso in divenire alla scoperta del mondo della “medicina popolare”. L’area è composta da una grande varietà di oggetti che vanno dal semplice santino all’ex-voto, dal pane antropomorfo al potere delle erbe. 

Le sale del museo illustrano il mondo delle janare, depositarie segrete di culti religiosi messi al bando, ai quali si associavano convinzioni magiche di matrice antica e un repertorio ricco di conoscenze erboristiche.

Note

Bibliografia 
 Gaetano Lamberti, Le janare, ed. Il Seme Bianco, 2019

Voci correlate 
 Caccia alle streghe
 Folclore
 Stregoneria

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale su ideasannio.it

Musei di Benevento
Stregoneria
Folclore della Campania